

Antropologia 
 Zulu (o amaZulu) – gruppo etnico dell'Africa meridionale
 Lingua zulu – lingua degli Zulu
 Zulu (o isiZulu) – lingua dell'Africa meridionale

Cinema 
 Zulu – film del 1964 diretto da Cyril Endfield
 Zulu – film del 2013 diretto da Jérôme Salle

Musica 
 Zulu – album dal vivo dei The Creatures
 Zulu – singolo dei The Quick del 1981
 'O Zulù (Luca Persico) – cantante del gruppo musicale italiano 99 Posse

Altro 
 Zulu – nome in codice della lettera Z nell'alfabeto fonetico NATO
 Zulu – videogioco per Commodore 64
 1922 Zulu – asteroide della fascia principale
 Classe Zulu – classe di sottomarini
 Ora Zulu – espressione utilizzata in ambito militare, in aviazione ed in marina, per indicare un orario riferito al Tempo coordinato universale (UTC)